Кокаляне може да се отнася за:
 Кокаляне, село в България
 ВЕЦ „Кокаляне“, електроцентрала в България
 Пасарел (язовир), наричан също „Кокаляне“, язовир в България
 Кокаляне (нос), нос в Антарктика

Вижте още 
 Кокалянски манастир